Анохинский сельсовет

Вологодская область 

 Анохинский сельсовет Грязовецкого района

Воронежская область 

 Анохинский сельсовет Таловского района (упразднён как муниципальное образование в 2004 году и как административно-территориальная единица в 2006)

Московская область 

 Анохинский сельсовет Егорьевского района (упразднён в 1959 году)